Andrzej Więckowski (ur. 1934) – fizykochemik, professor emeritus Uniwersytetu Zielonogórskiego
 Andrzej Więckowski (ur. 1949) – pisarz i dziennikarz
 Andrzej Więckowski (zm. 2019) – elektrochemii